Methodius van Olympus (— ca. 311), kerkvader en heilige
 Methodius van Thessaloniki (ca. 820—885), aartsbisschop van het Groot-Moravische Rijk